Ahnewetut ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Ahnewetut Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)
 Ahnewetut Lake, ein See im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)